Ичуньский диалект, И-Лю (традиц. 宜春話, упрощ. 宜春话) — один из диалектов китайского языка группы Гань. На нём говорят в провинциях Цзянси (г. Ичунь, Ванцзай), Хунань (города Люян, Шангао, Цинцзян, Сингань, Хинью, Фэньи, Пинсян, Фэнчэн, Лилин). Диалект относится к сино-тибетской языковой семье, синитической ветви, группе Гань.

Фонетика и фонология

Согласные

Тонирование

Примечания 

Китайские языки и диалекты
Языки Китая